Gazza – uccello della famiglia dei Corvidi
 Gazza australiana – uccello passeriforme della famiglia degli Artamidi
 Argus Gazza – personaggio minore della saga di Harry Potter
 Gazza – simbolo araldico
 La gazza – dipinto di Claude Monet

Persone
 Gazza – musicista namibiano
 Gazza – calciatore inglese (Paul Gascoigne)
 Giovanni Gazza – vescovo italiano